Löchergraben ist ein Name von Gewässern und Tälern:

 Löchergraben (Lachsbach), rechtes Nebental zum Lachsbach (zur Kleinen Sinn) vor Speicherz, Gemeinde Motten, Landkreis Kissingen, Bayern
 Löchergraben (Lentersheimer Mühlbach), rechter Oberlauf des anschließend zunächst noch Eglesgraben heißenden Lentersheimer Mühlbachs (zur Wörnitz) bis vor Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Locherbach